Classement par ordre d'année de naissance

 Ostrogski ou Ostrojski était la plus grande famille princière ruthène du grand-duché de Lituanie :
  (? - after 1366), ancêtre de la famille Ostrogski.
  (1360–1446), gouverneur de Volhynie.
 Constantin Ostrogski (1460–1530), hetman de la République des Deux Nations.
  (1510–1539), staroste de Bratslav
 Konstanty Wasyl Ostrogski (1526–1608), maréchal de Volhynie, voïvode de Kiev].
  (1539–1582), mariée à , puis à , puis à Siemion Olelkowicz
  (1554–1620), voïvode de Wołyń, Castellan de Cracovie.
 Katarzyna Ostrogska (1560–1579), mariée à Cristophe Nicolas Radziwiłł
  (1571–1603), voïvode de Volhynie.
 Zofia Ostrogska (1595–1662), mariée à Stanisław Lubomirski (1583–1649).
  (1600–1654), mariée Jan Karol Chodkiewicz.
 Katarzyna Ostrogska (1602–1642), mariée à Tomasz Zamoyski.

Ostrogski